Soprana pode ser:
 Soprana, comuna italiana do Piemonte
 Frabosa Soprana, comuna italiana do Piemonte
 Petralia Soprana, comuna italiana da Sicília

Ver também
 

Desambiguações de topônimos